Běh na 200 metrů žen na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 8. (rozběhy), 10. (semifinále) a 11. srpna (finále). Zvítězila Nizozemka Dafne Schippersová.

Rozběhy

Rozběh 1

Rozběh 2

Rozběh 3

Rozběh 4

Rozběh 5

Rozběh 6

Rozběh 7

Semifinále

Semifinále 1

Semifinále 2

Semifinále 3

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Běh na 200 metrů žen na oficiálních stránkách IAAF

Ženy 200 metrů
Běh na 200 m